Изосимово — название населённых пунктов в России:

 Изосимово — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Изосимово — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Изосимово — деревня в Лесном районе Тверской области.